Krzysztof Piątek (* 1. července 1995 Dzierżoniów) je polský profesionální fotbalista, který hraje na pozici útočníka za italský klub US Salernitana 1919, kde je na hostování z německé Herthy, a za polskou fotbalovou reprezentaci.

Přestupy 

 z Zagłębie Lubin do KS Cracovia za 700 000 eur
 z KS Cracovia do Janov CFC za 4 500 000 eur
 z Janov CFC do AC Milan za 35 000 000 eur
 z AC Milán do Hertha BSC za 27 000 000 eur

Statistiky 

Poznámky
 bylo odehráno v předkolech dané soutěže.

Úspěchy

Individuální 
 Nejlepší střelec italského poháru (2018/19)

Reprezentační 
 1× účast na ME 21 (2017)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Polští fotbalisté
Polští fotbaloví reprezentanti
Fotbalisté Zagłębie Lubin
Fotbalisté MKS Cracovia
Fotbalisté FC Janov
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Herthy Berlín
Narození v roce 1995
Žijící lidé
Muži
Fotbaloví útočníci
Narození 1. července
Narození v Dolnoslezském vojvodství
Hráči Mistrovství světa ve fotbale 2022